Суперкубок Сінгапуру з футболу 2023  — 15-й розіграш турніру. Матч відбувся 19 лютого 2023 року між чемпіоном Сінгапуру клубом Альбірекс Ніїгата Сінгапур та володарем кубка Сінгапуру клубом Хоуган Юнайтед

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на globalsportsarchive
 Матч на сайті Альбірекс Ніїгата Сінгапур

2023
Сінгапур
Лютий 2023
2023 у сінгапурському спорті